Sinfonia n. 5 (Beethoven) 
 Sinfonia n. 5 (Bruckner)
 Sinfonia n. 5 (Čajkovskij)
 Sinfonia n. 5 (Chávez)
 Sinfonia n. 5 (Dvořák)
 Sinfonia n. 5 (Haydn)
 Sinfonia n. 5 (Mahler)
 Sinfonia n. 5 (Mendelssohn)
 Sinfonia n. 5 (Mozart)
 Sinfonia n. 5 (Nielsen)
 Sinfonia n. 5 (Prokof'ev)
 Sinfonia n. 5 (Schubert)
 Sinfonia n. 5 (Sibelius)
 Sinfonia n. 5 (Šostakovič)
 Sinfonia n. 5 (Vaughan Williams)